Taslimi ist der Familienname folgender Personen:

 Abdul Hussein Taslimi (1921–?), Märtyrer des Bahaitums
 Manuchehr Taslimi (* 1923), iranischer Beamter
 Omid Taslimi (* 1986), Schweizerisch-Iranischer Fotograf und Komponist
 Parwis Taslimi (1919–?), iranischer Chemieingenieur
 Susan Taslimi (* 1950), iranische Schauspielerin und Filmproduzentin